Редкодуб — название населённых пунктов.

Россия 
 Редкодуб — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Редкодуб — посёлок в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Редкодуб — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Редкодуб — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Редкодуб — хутор в Касторенском районе Курской области.
 Редкодуб — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Украина 
 Редкодуб — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Редкодуб — село в Лиманском районе Донецкой области.
 Редкодуб — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Редкодуб — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Редкодуб — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Редкодуб — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Редкодубы
 Редкодубье